El término provincia de Cartagena puede referirse a:

 Cartaginense (298-633), provincia romana con capital en Cartago Nova (hoy Cartagena, España).
 Cartagena (1799-1805), antigua provincia española con capital en la ciudad de Cartagena.
 Cartagena (1533-1857), antigua provincia colombiana con capital en la ciudad de Cartagena de Indias.
 Cartagena (1862-1886), antigua provincia colombiana con capital en la ciudad de Cartagena de Indias.
 Cartagena, provincia marítima de la costa mediterránea española.